Дворецкий сельсовет:

Белоруссия 
 Дворецкий сельсовет (Брестская область) — сельсовет, Лунинецкий район, Брестская область
 Дворецкий сельсовет (Рогачёвский район) — сельсовет, Рогачёвский район, Гомельская область
 Дворецкий сельсовет (Дятловский район) — сельсовет, Дятловский район, Гродненская область

Россия 
 Дворецкий сельсовет — упразднённое сельское поселение, Красноярский край